Bailey est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

  (1864-1940), homme d'affaires sud-africain ;
 Ace Bailey (1903-1992), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Adrian Bailey (1949-), homme politique britannique ;
 Alan Bailey (1937–, A.Bailey), phycologue ;
 Aleen Bailey (1980-), athlète jamaïcaine ;
  (1853-1897), inventeuse américaine ;
  (1983-), footballeur britannique ;
 Alfred Bailey (1905-1997), poète canadien ;
 Alice Bailey (1880-1949), écrivaine britannique ;
 Andrew Bailey (1984- ), joueur de baseball américain ;
 Angela Bailey (1962-2021), athlète canadienne ;
 Arthur Bailey (19?-20?), rameur d'aviron canadien ;
  (1970-), acteur américain ;
 Benny Bailey (1925-2005), trompettiste de jazz américain ;
 Bill Bailey (1965-), comédien britannique ;
 Bob Bailey (1942-2018), joueur américain de baseball ;
  (1931-2003), joueur canadien de hosckey sur glace ;
Buseje Bailey, plasticienne canadienne ;
 Buster Bailey (1902-1967), clarinettiste et saxophoniste américain ;
  (1982-), actrice américaine ;
 Carl Edward Bailey (1894-1948), homme politique américain ;
Carolyn Sherwin Bailey (1875-1961), écrivaine américaine ;
 Champ Bailey (1978-), joueur américain de Football américain ;
  ;
  ;
 Clifton Bailey (1967-), plus connu sous les noms de Capleton, King Shango, Fireman, ou encore The Prophet, chanteur de reggae jamaïcain ;
 Corinne Bailey Rae (1979-), chanteuse de soul anglaise ;
 Daniel Bailey (1986-), athlète d'Antigua-et-Barbuda ;
 Damon Bailey (1971-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Dave Bailey (1926-), batteur américain ;
  ;
 DeFord Bailey (1899-1982), musicien américain ;
  (1965-), footballeur britannique ;
  (1935-), footballeur britannique ;
  (?-), joueur de rugby britannique ;
 Derek Bailey (1930-2005), guitariste, improvisateur, compositeur et théoricien britannique ;
 Dona Bailey, développeuse de jeux vidéo américaine ;
 Donald Bailey (1934-2013), batteur américain ;
  (1945-), homme politique américain ;
  (1901-1985), ingenieur britannique, inventeur du pont Bailey ;
 Donovan Bailey (1967-), athlète canadien d'origine jamaïcaine ;
 Ed Bailey (1931–2007), joueur américain de baseball ;
 Eion Bailey (1976-), acteur américain ;
 Emmanuel McDonald Bailey (1920-2013), athlète qui a représenté le Royaume-Uni (Trinité-et-Tobago étaient alors membre de l'Empire britannique) ;
 Florence Augusta Merriam Bailey (1863-1948), ornithologiste américaine ;
 F. Lee Bailey (1933-2021), avocat américain ;
 Frederick Manson Bailey (1827-1915), botaniste australien d'origine anglaise ;
 Frederick Marshman Bailey (1882-1967), officier de l'armée des Indes, agent politique, agent secret, explorateur, linguiste et botaniste britannique ;
 Garnet Bailey (1948-2001), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Gary Bailey (1958-), footballeur anglais ;
 George William Bailey (1945-), acteur américain ;
 Halle Bailey (2000-), actrice, chanteuse et compositrice américaine ;
 Henry Christopher Bailey (1878-1961), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
  (1893-1972), tireur sportif américain ;
 Homer Bailey (1986-), joueur de baseball américain ;
 Horace Bailey (1881-1960), footballeur anglais ;
 Imogen Bailey (1977-), top-model australienne ;
 Jack Bailey (1907-1980), acteur américain ;
  (1811-1857), naturaliste américain ;
  ;
 Jasmine Bailey (1990-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Joel John Bailey (1980-), footballeur de Trinité-et-Tobago ;
  ;
 Joseph Bailey (1825-1867), ingénieur civil ;
 Joseph Randle Bailey (1913-1998), herpétologiste américain ;
 Joshua Bailey (1989-), joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Julian Bailey (1961-), ancien coureur automobile britannique ;
 Karen Bailey, chercheuse spécialisée en phytopathologie canadienne ;
 Kelly Bailey (19?-), compositeur américain ;
  ;
 Laura Bailey (1981-), actrice américaine ;
 Liberty Hyde Bailey (1858-1954), botaniste américain, cofondateur de l'American Society for Horticultural Science ;
  (1978-), artiste sur céramique britannique ;
 Lowell Bailey, biathlète américain ;
  (1980-), joueur australien de rugby à XV ;
 Madilyn Bailey (1992-), chanteuse et compositrice américaine ;
 Madison Bailey (1999-), actrice américaine ;
 Marco Bailey (1970-), de son vrai nom Marco Beelen, producteur et DJ techno originaire de Belgique ;
  (1844–1921), professeur américaine de sciences ;
  ;
 Martin Bailey (1957-), illustrateur néo-zélandais ;
 McDonald Bailey (1920-2013), athlète britannique ;
 Mildred Bailey (1907-1951), de son vrai nom Mildred Rinker, chanteuse américaine ;
 Moya Bailey, chercheuse et militante féministe africaine-américaine ;
  ;
 Oshane Bailey (1989-), athlète jamaïcain ;
 Pearl Bailey (1918-1990), actrice et chanteuse américaine ;
 Percival Bailey (1892-1973), neurochirurgien américain ;
  (1980-), joueur australien de rugby à XV ;
 Philip Bailey (1951-), chanteur, compositeur et acteur américain, membre du groupe soul/funk Earth, Wind & Fire ;
 Philip James Bailey (1816-1902), poète anglais ;
 Raymond Bailey (1904-1980), acteur américain ;
 Rebecca Bailey (1974-), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
  (1928-2018), homme politique canadien ;
 Roberto Bailey (1952-2019), joueur de football hondurien ;
  ;
 Sam Bailey (1977-), chanteur et compositeur anglais ;
 Samantha Bailey (2001-), actrice anglaise ;
 Samuel Bailey (1791-1870), philosophe anglais ;
 Sarah Bailey, femme de lettres australienne, auteure de roman policier ;
  ;
 Sherwood Bailey (1923-1987), acteur américain ;
  (1854-1931), astronome américain ;
 Steven Bailey (1955-), compositeur britannique ;
 Sue Bailey (1972-), pongiste handisport britannique ;
 Tania Bailey (1979-), joueuse britannique de squash ;
 Temple Bailey (1869-1953), romancière et nouvelliste américaine ;
  (1954-), musicien britannique ;
  (1874-1953), artiste américain ;
 Vernon Orlando Bailey (1864–1942), naturaliste et mammalogiste américain ;
  ;
 Zefal Bailey (1996-), coureur cycliste vincentais ;

personnages de fiction
 Beetle Bailey, personnage de comic ;
 Mary Bailey, personnage fictif de la série télévisée Les Simpson, gouverneur de l'état (non déterminé) dans lequel se trouve la ville de Springfield ;
 Miranda Bailey, titulaire en chirurgie générale dans la série télévisée Grey's Anatomy ;
 Sarah Bailey, personnage principal du film The Craft (Alliance dangereuse en français).

Prénom 
Bailey est un prénom masculin.

Toponyme 

 Bailey, localité du Canada située au Nouveau-Brunswick ;
 Bailey Corners, localité du Canada, située en Ontario ;
 Bailey, localité des États-Unis située en Caroline du Nord ;
 Bailey, localité des États-Unis située au Colorado ;
 Bailey, localité des États-Unis située au Texas ;
 , localité des États-Unis située en Virginie ;
 Bailey Lakes, localité des États-Unis située dans l'Ohio ;
 Comté de Bailey, au Texas ;
 , centre historique de la ville de Durham en Angleterre ;
 Île Bailey, située sur la côte atlantique de l'État du Maine ;
 Mont Bailey, un volcan de l'Oregon ;
 , building des années 1870 situé à Griffin (Géorgie).

Autres 
 Bailey, hybride de Vitis aestivalis, arbrisseau sarmenteux cultivé pour son raisin
 Bailey, marque de voitures sud-africaine
 Old Bailey, cour criminelle centrale d'Angleterre qui traite des principaux cas criminels en Angleterre
 Pont Bailey, pont préfabriqué portatif conçu primitivement pour un usage militaire

Voir aussi 
 Baileys, liqueur à base de whiskey irlandais et de crème

Prénom anglais
Prénom masculin
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis